Black Devils steht für:

 Black Devils MC, einen Motorradclub
 Black Devils Niederrhein, einen ehemaligen Eishockeyclub
 First Special Service Force, eine US-amerikanisch/kanadische Spezialeinheit aus dem Zweiten Weltkrieg